Les élections municipales à Drâa-Tafilalet se déroulent le .

Contexte

Résultats dans les principales villes

Global

Principales villes

Agdz

Arfoud

Boudnib

Boumalne Dades

Er-Rich

Errachidia

Goulmima

Jorf

Kalaat M'Gouna

Midelt

Moulay Ali Cherif

Ouarzazate

Taznakht

Tinejdad

Tinghir

Zagora

Notes et références 

2015